

Sports 
 Marvin Johnson (1954-), boxeur américain
 Marvin Johnson (1956-), joueur américain de basket-ball 
 Marvin Johnson (1990-), footballeur anglais